Greenspan é um sobrenome estado-unidense (versão anglicizada de sobrenome alemão Grünspan ou sobrenome polonês Grynszpan). Também pode referir-se, por ordem alfabética:

 Alan Greenspan (n. 1926), economista estadunidense.
 Bud Greenspan (1926–2010), diretor, escritor e produtor documentarista estadunidense.

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua inglesa